La saison 2010-2011 de 3. Liga est la troisième édition de la troisième division allemande.

À la fin de la saison, les deux premiers sont promus en 2. Bundesliga. Un match de barrage aller/retour oppose le troisième du classement final de la 3. Liga au seizième de la 2. Bundesliga.

Les trois derniers sont relégués en Regionalliga.

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}
 En fin de saison le TuS Coblence se retire de la  division pour raisons financières.

 Le Rot-Weiss Ahlen est mis à la dernière place du classement à la suite de l'ouverture d'une procédure de faillite. Auparavant le club avait déjà écopé d'un retrait de trois points, par la suite le club ne demande pas de licence pour la quatrième division et continue dans la division inférieure.

Barrage 
À la fin de la saison, le VfL Osnabrück,  de 2. Bundesliga, affronte le SG Dynamo Dresden, troisième de 3. Liga, en une confrontation aller-retour, qui permet au vainqueur d'évoluer en 2. Bundesliga et condamne le perdant à évoluer en 3. Liga la saison suivante.

Le SG Dynamo Dresden gagne avec un score cumulé de 4 à 2 et monte en 2.Bundesliga.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football D3
 1. Bundesliga 2010-2011
 2. Bundesliga 2010-2011

2010-2011
Football M3
Allemagne M3
Championnat M3